Костам — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Костам — село в Темирском районе Актюбинской области.
 Костам — село в Шетском районе Карагандинской области.